Witchcraft oder Witch Craft (englisch: Hexerei) ist:

Film und Fernsehen:
 Witchcraft (1964), britischer Spielfilm von Don Sharp aus dem Jahr 1964
 Witchcraft (1988), US-amerikanischer Spielfilm von Rob Spera aus dem Jahr 1988, Auftakt einer 16-teiligen Filmserie
 Witchcraft – Das Böse lebt (La casa 4), italienischer Spielfilm von Fabrizio Laurenti aus dem Jahr 1988
 Witch Craft Works, Manga von Ryū Mizunagi und Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 2014

Musik:
 Witchcraft (Band), eine 2000 gegründete schwedische Rock-/Metal-Band
 WitchCraft, Jazz-Trio um die Musikerin Lindy Huppertsberg
 Witchcraft (Jazzstandard), Jazz-Komposition von Cy Coleman aus dem Jahr 1957
 Witchcraft (Lied), Lied von Pendulum
 Witchcraft (Obtained-Enslavement-Album), Musikalbum der Band Obtained Enslavement aus dem Jahr 1997
 Witchcraft (Stormwitch-Album), Musikalbum der Band Stormwitch aus dem Jahr 2004
 Witchcraft (Witchcraft-Album), Musikalbum der Band Witchcraft aus dem Jahr 2004

Sonstiges:
 CJ Carella's WitchCraft, Horror-Rollenspiel der Eden Studios, Inc.
 Witchcraft (Computerspiel), Computerspiel von The Games aus dem Jahr 1986
 Witchcraft (Schiff), US-amerikanischer Clipper, Indienststellung 1850

Siehe auch:
 Hexentum